Stilbocara är ett släkte av skalbaggar. Stilbocara ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Stilbocara